

Sigle 
 Motorrad- und Zweiradwerk, le constructeur de motocyclettes allemand ;
 Mauerhofer & Zuber Entreprises Electriques SA, entreprise suisse ;
 Mafia Zeutrei, ou simplement MZ, groupe de rap français.

Code 

 En Mozambique :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des domaines Internet de premier niveau : .mz ;
 Belize, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Mayence, selon la liste des identifiants territoriaux des plaques d'immatriculation allemandes ;
 Monza et Brianza, province de Lombardie en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays ; voir ISO 3166-2:IT) ;
 Mazowieckie, voïvodie de Pologne, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays ; voir ISO 3166-2:PL) ;
 un format de programme exécutable (extension .EXE) notamment utilisés par le DOS ;
 le side, car mz est cubique.

Code